Новоуса́дебское сельское поселение — муниципальное образование в юго-западной части Комсомольского района Ивановской области с центром в селе Новая Усадьба.

История 
Новоусадебское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 43-ОЗ. В его состав вошли населённые пункты упразднённых Новоусадебской, Никольской, Даниловской, Светиковской сельских администраций (сельсоветов).

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
12 октября 2005 года исключены из учетных данных деревня Ново и село Румянцево.

Экономика 
В сфере сельского хозяйства функционируют СПК «Никольское», ТНВ «Муртузов и Ко», а также 8 крестьянско-фермерских хозяйств.
Малый бизнес представлен 5 торговыми точками, имеется кафе «Колосок», швейный цех по пошиву детской одежды, туристическая база «Рыбачок».

Инфраструктура 
Имеется 1 средняя школа в селе Светиково и 2 основных — в сёлах Иваньково и Никольское.

Медицинские услуги предоставляют 6 фельдшерско-акушерских пунктов. Жилищно-коммунальными услугами занимается ООО «Жилсервис».

В 2009 году село Новая Усадьба было газифицировано. В настоящее время (2011) продолжаются работы по подключению других населенных пунктов поселения.

Расстояние от центра поселения — Новой Усадьбы, до районного центра (город Комсомольск) — 2 км, до Иванова — 36 км.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Комсомольского района

Муниципальные образования Комсомольского района Ивановской области